Dreapta se poate referi la:

Dreapta, direcție opusă a stângii.
 Dreapta politică
 Dreaptă - noțiune matematică